Alessandro Bovo (né en 1969), joueur et entraîneur italien de water-polo ;
 Brunella Bovo (1932-2017), actrice italienne ;
 Cesare Bovo (né en 1983), footballeur italien ;
 Marie Bovo (née en 1967), photographe française.

Voir aussi 

 Bovo-Bukh, un roman de chevalerie en yiddish.
 Canal San Bovo, une commune italienne du Trentin-Haut-Adige.